Meliani (parfois orthographié Méliani) est un nom de famille notamment porté par :
 Aziz Meliani (1935-), militaire et homme politique français ;
 El Hanafi Méliani (1955-), chef d'orchestre algérien ;
 Hamma Meliani (1950-), scénariste et metteur en scène franco-algérien ;
 Mansouri Meliani (1944-1993), terroriste algérien ;